Šolta, otok u Jadranu
Šolta (općina), općina na otoku
Šolta (Kalački kotar, Mađarska), grad u Mađarskoj